Scholdan ist der Familienname folgender Personen:

 Edi Scholdan (1911/1912–1961), österreichischer Eiskunstläufer und Eiskunstlauftrainer
 Ernst Scholdan (1953–2014), österreichischer Unternehmer